La clinotyrolite è un politipo della tyrolite pertanto è da considerarsi una varietà e non una specie a sé stante.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Fosfati, arsenati e vanadati (minerali)
Varietà di minerali